De CECAFA Cup 1987 was de 14e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 13 tot en met 27 december 1987 en werd gehouden in Ethiopië. Het thuisland won het toernooi voor de eerste keer in de geschiedenis door in de finale Zimbabwe te verslaan. Na een gelijkspel (1–1) werden de strafschoppen met 4–3 gewonnen. Oeganda werd derde.

Deelnemers

Groepsfase

Groep A

Groep B

Na 1 wedstrijd trok Malawi zich terug na de plotselinge dood van de voorzitter van de FA van Malawi op 13 december.

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1987 op rsssf

Voetbal in 1987
Voetbal in Ethiopië
CECAFA Cup
Sportevenement in Ethiopië